Alex Shibutani (né en 1991), patineur artistique américain ;
 Maia Shibutani (née en 1994), patineuse artistique américaine ;
 Subaru Shibutani (né en 1981), chanteur japonais ;
 Tamotsu Shibutani (1920-2004), sociologue américano-japonais.